Tefnakht  (ou Stephinates, nom que donne l'historien antique Manéthon) est le roi « gouverneur » (ou « régent ») de Saïs, de -695 à -688, soit entre les , dont il descendrait, et s.

Manéthon le présente comme le successeur d'Ammeris, un Nubien, mais précurseur de la , plutôt que dans la lignée de la  simultanée. Il est possible que Stephinates, nom typiquement grec, désigne en fait (phonétiquement comme sémantiquement ?) une simple transcription du nom égyptien de Tefnakht (de la , d'où le nom de Tefnakht ). Hans Wolfgang Helck, comme d'autres auteurs, avance qu'il est le fils de Bakenranef, lui-même pharaon de la . Il semble en tout cas qu'il poursuive la politique de celui-ci. Il est le deuxième souverain que l'on appelle « proto-Saïte » (cf. arbre généalogique de la XXVIe dynastie égyptienne). Du fait qu'aucun monument ne porte de trace de ce souverain, on pense surtout qu'il est probablement un vassal local de la  nubienne émergente. 

Stephinates n'a qu'une épouse attestée, et on ignore encore son nom. On sait juste qu'elle est une princesse éthiopienne. Pour certains spécialistes, c'est, semble-t-il, elle, qui lui donne un fils : , roi de -672 à -664, mais son successeur direct Néchepso est aussi supposé fils de Stephinates, l'un comme l'autre étant, dans tous les cas, des précurseurs de la .

Notes et références 

Index égyptologique
Pharaon de la XXVIe dynastie égyptienne